La nazionale di calcio femminile della Scozia, in inglese Scotland women's national football team, è la rappresentativa calcistica femminile internazionale della Scozia, gestita dalla Federazione calcistica della Scozia (Scottish Football Association - SFA).

In base alla classifica emessa dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) il 20 agosto 2021, occupa il 22º posto del FIFA/Coca-Cola Women's World Ranking.

Come membro dell'Union of European Football Associations (UEFA), partecipa a vari tornei di calcio internazionali, come al Campionato mondiale FIFA, Campionato europeo UEFA, ai Giochi olimpici estivi e ai tornei a invito come l'Algarve Cup o la Cyprus Cup.

Storia 
La nazionale, dal 2005 affidata al tecnico ed ex calciatrice svedese Anna Signeul, al suo terzo tentativo centra la qualificazione al campionato europeo dei Paesi Bassi 2017. La squadra, la cui rosa iniziale delle 22 convocate è annunciata il 27 giugno 2017., viene inserita nel gruppo D con , , anche questa debuttante, e . Il percorso della Scozia la vede soccombere nel primo incontro del 19 luglio 2017 giocato allo Stadion Galgenwaard di Utrecht, superate dalle inglesi con un netto 6-0, perdere nuovamente quattro giorni più tardi al successivo incontro al Sparta Stadion Het Kasteel di Rotterdam, dove benché Erin Cuthbert, autrice dell'unica marcatura per la Scozia al 68' riporti temporaneamente l'incontro sulla parità, termina sul 2-1 per le portoghesi, vincendo quella del 27 luglio 2017, all'Adelaarshorst di Deventer, per 1-0 sulle spagnole, rete al 42' di Caroline Weir, vittoria ininfluente, venendo eliminate dal torneo al termine della fase a gironi.

Partecipazioni ai tornei internazionali

Palmarès 
 
 2020

Tutte le rose

Mondiali

Europei

Rosa 
Rosa delle calciatrici convocate per l'amichevole con i  e per la partita del 6 settembre 2022 con le  valida per le qualificazioni al campionato mondiale 2023. Presenze e reti aggiornate al 6 settembre 2022 al termine dell'incontro con le Fær Øer.

|-----
! colspan="8" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="8" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="8" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Note

Voci correlate 
 Federazione calcistica della Scozia
 Nazionale di calcio della Scozia

Altri progetti

Collegamenti esterni